Hackordnung bezeichnet

 in der Verhaltensbiologie eine Hierarchie, durch die bestimmte „Rechte“ und „Pflichten“ innerhalb einer sozialen Gruppe geregelt sind, siehe Rangordnung (Biologie)#Herkunft der Bezeichnung Hackordnung
 eine Theorie der Unternehmenskapitalstruktur- und Finanzierungsentscheidungen, siehe Hackordnungstheorie

Siehe auch